ILN steht für:

 Airborne Airpark, Flughafen in Wilmington, Ohio, USA nach dem IATA-Code
 The Illustrated London News
 Interair South Africa, eine südafrikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Internationale Lokationsnummer; siehe Global Location Number
 Intralaminare Nuclei, eine Gruppe von Hirnkernen; siehe Nuclei intralaminares
 Das International Lunar Network ist ein vorgeschlagenes Kommunikationsnetzwerk zwischen einer Serie von gelandeten Bodenstationen auf dem Mond
 Das Institut für Landesforschung und Naturschutz, siehe Naturschutz in der DDR

ILN